L'épreuve du 15 km individuel féminin de biathlon aux Jeux olympiques de 2010 a lieu le  au Parc olympique de Whistler. Elle est remportée par la Norvégienne Tora Berger devant la Kazakhe Ielena Khroustaliova et la Biélorusse Darya Domracheva.

Médaillés

Résultats 
L'épreuve commence à 10h20 (UTC-8).

Légende : C - Couché ; D - Debout

Notes et références 

Individuel femmes